Авл Ма́нлий Торква́т () — имя нескольких римских политиков: Авл Манлий Торкват — цензор 247 года до н. э., консул 244 и 241 годов до н. э.
 Авл Манлий Торкват — консул 164 года до н. э.
 Авл Манлий Торкват — претор, по одной из версий, в 136 году до н. э., управлявший Сицилией либо Ахайей; сын предыдущего.